Mikhaïl Mikhaïlovitch Varnakov - en russe :  - (né le  à Gorki en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le fils de Mikhaïl Varnakov.

Carrière de joueur 
Formé au Torpedo Nijni Novgorod, il débute dans la Superliga en 2003. Le club est relégué à la fin de la saison.
Il remporte la Vyschaïa Liga 2007 et revient dans l'élite russe. Il représente la Russie depuis le , date de sa première sélection contre la Finlande lors de l'Euro Hockey Tour.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Torpedo Nijni Novgorod 2|| Pervaïa liga|| 25|| 6|| 3|| 9|| 6|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 33|| 9|| 8|| 17|| 39|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 18|| 4|| 3|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 37|| 5|| 3|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa Liga || 51|| 9|| 2|| 11|| 61|| 15|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2005-2006|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa Liga || 53|| 13|| 12|| 25|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa Liga || 38|| 21|| 14|| 35|| 22|| 14|| 7|| 7|| 14|| 6
|-
| 2007-2008|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 51|| 15|| 4|| 19|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 51|| 23|| 16|| 39|| 18|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 49|| 19|| 12|| 31|| 34|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 48|| 17|| 11|| 28|| 42|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 48|| 12|| 10|| 22|| 32|| 12|| 6|| 4|| 10|| 4
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47|| 21|| 20|| 41|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| 15|| 7|| 2|| 9|| 0
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 51|| 14||9 || 23|| 43|| 6|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan || KHL|| 60|| 19|| 13|| 32|| 36|| 14|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 54 || 17 || 16 || 33 || 6 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 58|| 10|| 13|| 23|| 16|| 14|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 34|| 10|| 13|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 51|| 13|| 11|| 24|| 55|| 6|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||49 || 12 || 20 || 32 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 51 || 11 || 8 || 19 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || -|| - || - || -
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl